«Сомнамбула»  —- шестнадцатый студийный альбом российской панк-рок группы Бригадный подряд.

История создания 

В 2012 году группа выпустила два сингла - «Питер рок-н-ролл» и «Гитары». Для записи песни «Питер рок-н-ролл» были приглашены братья Горшенёвы и Илья Чёрт, а для записи песни «Гитары» была приглашёна детская вокальная студия «Акварель» под руководством Елены Мальцевой. Обе песни стали популярными и добились успехов на радио. «Питер рок-н-ролл» не раз возглавляла Чартову Дюжину, заняв 11 место по результатам итогового голосования за 2012 год. Альбом был выпущен 13 октября 2013 года силами участников группы, без чьей-либо помощи.

Список композиций

Участники записи

Группа «Бригадный Подряд» 
 Анатолий Скляренко — вокал, гитара.
 Александр Лукьянов —  гитара, бэк-вокал.
 Кирилл Поляков —  бас-гитара, бэк-вокал.
 Герман Йоффе —  ударные.

Приглашённые музыканты 
 Илья Чёрт (Пилот), Михаил (Король и Шут)  и Алексей Горшенёвы  (Кукрыниксы) —  вокал (8).
 Павел Сажинов (Король и Шут, Северный флот) —  клавишные.
 Дмитрий Ришко  (Сasper) (Король и Шут, КняZz) —  скрипка (5).
 Степан и Роман (Garlic King) — волынка и вистл соответственно (6).
 Александр Прокопьев (Скорп) (Mosqito) — бэк-вокал  (6).
 Вокальная студия «Акварель» под руководством Елены Мальцевой (Александра Евлюкова, Алина Петрова и Елизавета Шашко) —  вокал (10).

Техперсонал 
 Стас «Святой» Якимов — художник.
 Кирилл Погоничев — звукооператор.
 Работа проводилась на студии «RP-STUDIO» в Санкт-Петербурге.

Описание песен 

«Марш неудачников» служит гимном маргиналов всех мастей, а «Катиться вниз» представляет дружеский шарж на них. Алкогольная романтика в полную мощь разворачивается в «Пей», которая «торкает» настолько, что уже само прослушивание этой песни запросто заменит описанную здесь шумную вечеринку. В «Друге» группа играет на поле группы «Кирпичи», описавшей в одноимённом творении не менее жертвенных индивидуумов. «Питер рок-н-ролл» сродни «Большому питерскому блюзу» группы «Пилот».

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома на сайте группы

Альбомы группы «Бригадный подряд»
Альбомы 2013 года
Альбомы панк-рока